NGC 5100-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd, ook wel NGC 5106-1 genoemd
 NGC 5100-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd, ook wel NGC 5106-2 genoemd